El término La Chaux puede referirse a:

La Chaux, comuna francesa situada en Doubs.
 La Chaux, comuna francesa situada en Orne.
 La Chaux, comuna francesa situada en Saona y Loira.
 La Chaux, comuna suiza del cantón de Vaud.